Tribunal pénal fédéral

Voir aussi